Acmella može označavati:
 Acmella (Animalia) W. T. Blanford, 1869, rod mekušaca u porodici Assimineidae 
 Acmella (Plantae) Rich. ex Pers., biljni rod u porodici Asteraceae